Andy Bell (basgitarist), de basgitarist van de Britse band Oasis,
 Andy Bell (zanger), de zanger van de Britse band Erasure, of
 Andy Bell (coureur), een Canadees freestyle motocross-coureur en televisiepersoonlijkheid.